World Matchplay 1953 var en snookerturnering som av de flesta blivit ansedd som det "riktiga" världsmästerskapet i snooker, efter att förbundets officiella VM-turnering lagts ned 1952. World Matchplay organiserades i samarbete med spelarna själva, och samlade de allra bästa spelarna, dock ej Joe Davis som gjorde sin sista VM-turnering 1946, men fortfarande tillhörde världseliten.

I finalen möttes engelsmannen Fred Davis (yngre bror till Joe) och skotten Walter Donaldson, samma finalpar som i fem tidigare "officiella" VM-finaler, och föregående års World Matchplay-final. Davis hade vunnit de flesta av deras finalmöten, och vann även denna gång.

Finalen hölls i London, England, Storbritannien.

Resultat

Källor 
 ArmchairGM Sports Wiki Database
 A brief history of the World Professional Championship

1953 i Storbritannien
Sportåret 1953
VM i snooker
Sportevenemang i London